Carlos Javier de Borbón-Parma y Orange-Nassau (Nimega, 27 de enero de 1970), hijo de Carlos Hugo de Borbón-Parma y de Irene de Orange-Nassau, es duque de Parma (Carlos V de Parma) y, según sus seguidores, «titular dinástico del carlismo» (Carlos Javier I) desde el fallecimiento de su padre el 18 de agosto de 2010, si bien no desciende de la dinastía carlista original, ya que el último “rey” carlista, Alfonso Carlos de Borbón, falleció sin descendencia en 1936.

La Comunión Tradicionalista Carlista y la Comunión Tradicionalista de Sixto Enrique de Borbón no lo reconocen como depositario de la legitimidad carlista, mientras que el Partido Carlista se declara accidentalista y tampoco lo reconoce oficialmente.

Biografía 
Nació en Nimega y vivió la mayor parte de su juventud entre Inglaterra y Francia. A los once años sus padres se divorciaron teniendo que vivir en el Palacio de Soestdijk (en Baarn) con sus abuelos maternos, Juliana de los Países Bajos y Bernardo de Lippe-Biesterfeld. En Estados Unidos estudió ciencia política y se ha convertido en asesor financiero de varias compañías, como European Public Policy Advisors. Es príncipe de los Países Bajos según lo dispuesto por la reina Beatriz de los Países Bajos. También realiza apariciones públicas como miembro de la familia real holandesa.

El 2 de septiembre de 1996 acompañó a su padre y a sus hermanos en un evento celebrado en la basílica de Santa María de la Stecatta, de Parma, donde se encuentran enterrados los duques reinantes de Parma. En aquel acto fueron reactivadas las antiguas Órdenes de su Casa, las cuales gozan desde entonces del reconocimiento formal de la República de Italia. Con motivo de aquel acontecimiento su padre le otorgó el título de Príncipe de Piacenza.

El 20 de enero de 1997 nació en Nimega su hijo primogénito, Carlos Hugo, reconocido legalmente como tal en marzo de 2016; y fruto de su relación con Brigitte Klynstra. Aunque hasta los 19 años no ha podido adoptar el apellido paterno, Carlos Hugo siempre  ha  sido reconocido por Carlos Javier.

Su boda con la periodista holandesa Annemarie Cecilia Gualthérie van Weezel, activista a favor de la diversidad cultural e inclusión, fue anunciada en octubre de 2009. El 12 de junio de 2010 contrajo matrimonio civil y el 20 de noviembre la pareja se unió por la Iglesia. Poco antes de morir, el padre de Carlos Javier le concedió, haciendo uso de su pretendida condición de «titular dinástico del carlismo», a su entonces futura nuera el título carlista de condesa de Molina, título no reconocido por el Estado español. El 9 de mayo de 2012 nació en La Haya su primera hija, Luisa Irene Constanza Ana María de Borbón-Parma, bautizada el 29 de septiembre de 2012 en la basílica de Santa María della Steccata, en Parma, amadrinada por sus abuelas, la princesa Irene de los Países Bajos y Ank Gualthérie van Weezel. El 17 de octubre de 2013 nació en La Haya su segunda hija, Cecilia María Juana Beatriz de Borbón-Parma, bautizada en la Catedral de Piacenza el 5 de abril de 2014, amadrinada por sus tías abuelas, la princesa Beatriz de los Países Bajos y Cecilia de Borbón-Parma. El 24 de abril de 2016 nació en La Haya el tercer hijo en común de la pareja, Carlos Enrique Leonardo de Borbón-Parma.

Carlos Javier es caballero de honor y devoción de la Orden de Malta y Gran maestre de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, entre otras.

Carlos Javier está implicado en la fundación sin ánimo de lucro Instituto holandés para la innovación y sostenibilidad (Insid). Tanto él como sus hermanos dominan los idiomas inglés, neerlandés y castellano.

Actividad carlista 
En el año 2000, en un acto celebrado en Trieste, lugar donde están enterrados diversos pretendientes de la dinastía carlista, al serle impuesta la Cruz de la Real Orden de la Legitimidad Proscripta por su padre Carlos Hugo, se comprometió públicamente a mantener la herencia carlista. En el año 2001 escribió un prólogo para el libro Breve historia del carlismo, de Josep Carles Clemente. 

El 28 de septiembre del año 2003 en un acto celebrado en Arbonne, la localidad donde se refundó el Partido Carlista entre 1970 y 1972, su padre le transfirió el tradicional título legitimista de duque de Madrid, utilizado por los reyes carlistas desde Carlos VII. Durante los años siguientes desempeñó el cargo de Canciller de la Real Orden de la Legitimidad Proscripta, responsabilidad que en 2010, después del fallecimiento de su padre, delegó en su hermano Jaime Bernardo de Borbón-Parma. El 8 de abril de 2011 asumió de manera formal las reivindicaciones dinásticas de su padre, Carlos Hugo, a la Corona de España en un Mensaje al Pueblo Carlista, en el cual hizo un llamamiento a los ciudadanos a luchar contra la crisis política, económica y moral.

El 22 de enero de 2012 participó en otro acto en el Monasterio de Santa María del Puig, situado en la Comunidad Valenciana. En marzo de 2012 visitó La Rioja y Navarra para jurar los Fueros como sucesor de la dinastía carlista. El acto fue celebrado el día 17 en la basílica de Nuestra Señora la Real de Irache, jurando los Fueros en español y en vascuence. Este evento fue acompañado de un homenaje a Aniano Jiménez y Ricardo García, los dos militantes de izquierda muertos en los sucesos de Montejurra de 1976.

En 2013 sus seguidores constituyeron la Asociación 16 de Abril, con el fin de ayudarle en la labor de mantener el legado de Carlos Hugo de Borbón-Parma.

El 4 de junio de 2014 en un Comunicado, después de las elecciones al Parlamento Europeo, valoraba «la voluntad de un cambio regenerativo que permita corregir los errores de la política general, la corrupción generalizada, el descrédito de la clase política y de las instituciones, por su falta de sinceridad». En octubre de 2014 visitó Galicia con motivo de una serie de actos en Santiago de Compostela.

Con motivo de su Mensaje del 10 de marzo de 2015, festividad carlista de los Mártires de la Tradición, habría modificado su escudo de armas, según un comunicado aparecido en Internet. El 6 de junio de 2015, en un acto celebrado en Madrid en homenaje a su tía María Teresa de Borbón Parma, le impuso la Gran Cruz de la Legitimidad Proscripta. En plena efervescencia del conflicto entre el independentismo catalán y el Gobierno central, en una carta del 6 de noviembre de 2015, Carlos Javier habría propuesto una solución federal a la crisis institucional.

En su Mensaje del 10 de marzo de 2016, publicado en el blog «espacio carlista» habría recordado los «criminales sucesos de Montejurra 76» y reivindicado la memoria de Ricardo y Aniano, los dos seguidores de su padre que murieron aquel día, como «mártires». En junio de 2016 con motivo de las nuevas elecciones a Cortes habría emitido en el mismo blog otro comunicado analizando la situación política. Con motivo del XIV Congreso Federal del Partido Carlista, emitió un comunicado afirmando que el Partido Carlista es «la voz de nuestra lucha, ya casi bicentenaria, por las libertades».

El domingo 1 de diciembre de 2019 Carlos Javier de Borbón-Parma juró los Fueros de Valencia en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral Metropolitana de Valencia, en una celebración oficiada conjuntamente por sacerdotes católicos y pastores anglicanos. La celebración de dicho acto se hizo en contra de las órdenes del Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que lo había prohibido expresamente.

Sobre los derechos al trono

En octubre del 2016,  con motivo de los actos de presentación de su hijo Carlos Enrique a los carlistas seguidores de Carlos Javier, fue entrevistado por La Vanguardia. En dicha entrevista manifestó que no plantea ningún pleito dinástico con Felipe VI, pero que se considera «heredero dinástico de la legitimidad carlista».

Además, tanto él como su hermano Jaime Bernardo, según lo dispuesto por la Pragmática Sanción de 1776, quedarían descartados como pretendientes al contraer matrimonios desiguales ambos.

Sin embargo, según Fernando Díez Celaya, la Pragmática de Carlos III sobre matrimonios desiguales habría sido modificada por el rey Carlos IV mediante el Real Decreto de 10/4/1803, en la Novísima Recopilación, donde supedita todo casamiento de las personas reales a la expresa autorización del monarca (Carlos IV) o de los reyes sus sucesores. Si el Rey padre legitima el enlace matrimonial con el que está de acuerdo, los efectos de la Pragmática Sanción de 1776 quedan anulados, de manera que, de considerar a Carlos Hugo como rey legítimo de España, la descendencia tanto de Carlos Javier como de Jaime de Borbón-Parma podría tener derechos al Trono.

No obstante, el pretendiente Alfonso Carlos de Borbón (que no tuvo descendencia directa) manifestó que la legitimidad carlista de su futuro sucesor estaba condicionada a la aceptación y reputación intangible de cinco puntos que constituyen los fundamentos de la legitimidad española, los cuales no han sido aceptados por Carlos Javier, razón por la que el historiador y periodista Manuel de Santa Cruz le niega cualquier legitimidad carlista.

Relaciones con la Izquierda Abertzale
En 2020 se adherió a una campaña reivindicativa del Gernikako Arbola como himno nacional de Euskal Herria que impulsaban militantes de la llamada Izquierda Abertzale.

En noviembre de 2021 concedió la Cruz de la Orden de la Legitimidad Proscrita a Carlos Catalán Sanchez, exmilitante de ETA.

Descendencia 
 Carlos Hugo Roderik Sybren de Borbón-Parma (hijo natural, nacido el 20 de enero de 1997, con títulos de Príncipe y Alteza Real reconocidos en 2018 por el Consejo de Estado neerlandés)
 Luisa de Borbón-Parma, Princesa de Parma y Marquesa de Castell'Arquato (9 de mayo de 2012).
 Cecilia de Borbón-Parma, Princesa de Parma y Condesa de Berceto (17 de octubre de 2013).
 Carlos Enrique de Borbón-Parma, Príncipe de Piacenza (24 de abril de 2016).

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 Asociación 16 de Abril
 Secretaría de Comunicación de Carlos Javier de Borbón Parma
 Reale e Ducale Casa di Borbone Parma
 Documentos de Don Carlos Javier de Borbón
 La encrucijada del carlismo
 El hijo de Carlos Hugo asume los derechos al trono de España

Pretendientes carlistas al trono español
Casa de Borbón-Parma
Duques de Parma
Grandes maestres de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Nacidos en Nimega